Lady Clare – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Thanhouser
 Lady Clare – film del 1912 diretto da Ashley Miller